

Letteratura
La reliquia (1882) – racconto dello scrittore francese Guy de Maupassant
La reliquia (1887) – romanzo dello scrittore portoghese José Maria Eça de Queirós
La reliquia (1978) – romanzo dello scrittore britannico James Herbert

Cinema
La reliquia (2020) – cortometraggio di Paolo Martini